Repercussio (lateinisch für Wiederanschlag)

Ein anderer Begriff für den Rezitationston
Eine Verzierung in Form einer Tonwiederholung, siehe Reperkussion